VKG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rach Gia (Vietnam)